Lavrov (Лавров) es un apellido ruso. Su forma femenina es Lavrova (Лаврова). Es el apellido de:
 Andrey Lavrov (n. 1962), portero de balonmano ruso;
 Natalia Lavrova (n. 1984), gimnasta rusa;
 Piotr Lavrov (1823-1900), matemático, escritor y político ruso;
 Serguéi Lavrov (n. 1950), político ruso, actual Ministro de Asuntos Exteriores.
 Tatiana Vladimirovna Lavrova (n. 1949), botánica rusa. Usa la abreviatura botánica Lavrova.